Калькуля́тор:
 Калькулятор (микрокалькулятор) — электронное вычислительное устройство.
 Калькулятор — название профессии специалиста по тем или иным видам прикладных расчётов, то есть калькуляции (расчёту цен, затрат и т. п.)
 Компьютерная программа, эмулирующая функции калькулятора, в том числе:
 Калькулятор (Windows) — стандартная программа Microsoft Windows.
 Calculator (Mac OS X) — стандартная программа Mac OS X.
 Специализированная компьютерная программа, автоматизирующая некоторый вид прикладных расчётов (калькулятор вкладов, калькулятор контактных площадок и тому подобное).

См. также 

 Оксфордские калькуляторы — группа английских философов XIV века
 OpenOffice.org Calc
 Арифмометр